Allmänningstjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Allmänningstjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (28 ha)
Allmänningstjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (13,1 ha)
Allmänningstjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (11,8 ha)
Stor-Allmänningstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Allmänningstjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn